

Motoryzacja 
 Infiniti – marka luksusowych samochodów osobowych

Albumy muzyczne 
 Infinity – album grupy Kapela ze Wsi Warszawa
 Infinity – album Johna Coltrane'a
 Infinity – album Devina Townsenda
 Infinity – album Jesu

Single 
 Infinity – singel Guru Josha
 Infinity – singel Mariah Carey
 Infinity – singel Mohombiego

Inne 
 Stargate: Infinity – serial animowany
 Infinity Engine – Silnik gry

Zobacz też 
 nieskończoność